Aardrijkskunde
 Pierron, plaats in de Amerikaanse staat Illinois

Personen met de achternaam Pierron
 Evariste Pierron, Belgisch syndicalist en politicus
 Sander Pierron, Belgisch auteur, journalist en kunstcriticus